Гнилевики (Corylophidae LeConte, 1852; =Orthoperidae) — семейство насекомых инфраотряда Кукуйиформные из отряда жесткокрылых.

Описание 
Мелкие жуки длиной 0,8—2 мм. Имеют светло-коричневое или тёмно-коричневое тело. Живут на гниющих растениях, питаются на грибах.

Распространение 
В мировой фауне более 60 видов. В Европе известно около 37 видов из двух подсемейств. В Средней Европе около 20 видов.

Классификация 
Семейство Corylophidae было описано в 1852 году крупнейшим американским энтомологом Джоном ЛеКонтом (John Lawrence LeConte, 13.V.1825 — 15.XI.1883; описал более 5000 видов жуков). По данным ревизии 2009 года включает 2 подсемейства: Corylophinae (Aenigmaticini — Cleidostethini — Corylophini — Foadiini — Orthoperini — Parmulini — Peltinodini — Sericoderini — Rypobiini — Teplinini) и Periptyctinae.

Подсемейство Corylophinae 
 Arthrolips convexiuscula (Motschulsky, 1849)
 Arthrolips hetschkoi (Reitter, 1913)
 Arthrolips humilis (Rosenhauer, 1856)
 Arthrolips indescreta (Peyerimhoff, 1917)
 Arthrolips nana (Mulsant & Rey, 1861)
 Arthrolips obscura (C.R.Sahlberg, 1833)
 Arthrolips picea (Comolli, 1837)
 Clypastrea brunnea (C.Brisout de Barneville, 1863)
 Clypastrea maderae (Kraatz, 1869)
 Clypastrea orientalis (Reitter, 1877)
 Clypastrea palmi Bowestead, 1999
 Clypastrea pusilla (Gyllenhal, 1810)
 Clypastrea reitteri Bowestead, 1999
 Corylophus cassidoides (Marsham, 1802)
 Corylophus sublaevipennis Jacquelin du Val, 1859
 Corylophus tectiformis Wollaston, 1854
 Microstagetus parvulus Wollaston, 1861
 Orthoperus aequalis Sharp, 1885
 Orthoperus anxius Mulsant & Rey, 1861
 Orthoperus atomarius (Heer, 1841)
 Orthoperus atomus (Gyllenhal, 1808)
 Orthoperus brunnipes (Gyllenhal, 1808)
 Orthoperus corticalis (Redtenbacher, 1849)
 Orthoperus intersitus Bruce, 1951
 Orthoperus nigrescens Stephens, 1829
 Orthoperus pilosiusculus Jacquelin du Val, 1859
 Orthoperus punctatus Wankowicz, 1865
 Orthoperus rogeri Kraatz, 1874

Триба Rypobiini 
 Catoptyx bowringii Matthews, 1887
 Gloeosoma velox Wollaston, 1854
 Hoplicnema Matthews, 1899
 Rypobius fiorianus (Matthews, 1886)
 Rypobius praetermissus Bowestead, 1999

Триба Sericoderini 
 Aposericoderus immigrans Israelson, 1987
 Aposericoderus revelierei (Reitter, 1878)
 Sericoderus lateralis (Gyllenhal, 1827)
 Sericoderus pecirkanus Reitter, 1908

Триба Teplinini 
Выделена в 1994 году (Teplinini Pakaluk, Ślipiński & Lawrence, 1994)
 Teplinus Pakaluk, Ślipiński & Lawrence, 1994
 Teplinus matthewsi (Reitter, 1885)
 Teplinus velatus (Mulsant & Rey, 1861)

Подсемейство Periptyctinae 
Выделено в 2009 году (Periptyctinae Ślipiński, Lawrence & Tomaszewska, 2001)
 Pakalukodes Ślipiński, Lawrence & Tomaszewska, 2001
 Pakalukodes bimaculatus Ślipiński, Lawrence & Tomaszewska, 2001
 Periptyctus Blackburn, 1895 — около 20 видов
 Weirus Ślipiński, Tomaszewska & Lawrence, 2009
 Weirus tozer Ślipiński, Tomaszewska & Lawrence, 2009

Примечания

Литература 
 Casey, T. L. (1900). Review of the American Corylophidae, Cryptophagidae, Tritomidae and Dermestidae with other studies. Journal of the New York Entomological Society, 8: 60-75.
 Ślipiński Adam, Wioletta Tomaszewska, John F. Lawrence. (2009). Phylogeny and classification of Corylophidae (Coleoptera: Cucujoidea) with descriptions of new genera and larvae. Systematic Entomology. Volume 34, Issue 3, pages 409—433.

Ссылки 
 Corylophidae на сайте www.zin.ru
 Corylophidae на сайте bugguide.net
 Corylophidae на сайте www.biolib.cz
 Corylophidae на сайте SYNOPSIS OF THE DESCRIBED COLEOPTERA OF THE WORLD

Разноядные жуки
Семейства насекомых